Justicia angusta es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Es nativa de los Estados Unidos (Florida, Georgia) y Puerto Rico.

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia angusta The Plant List.

angusta